Martin Rauch, švicarski hokejist, * 15. junij 1965, Bern, Švica.

Rauch je vso kariero preigral v švicarski prvi in drugi ligi, od tega dvajset zaporednih sezon za klub SC Bern, s katerim je tudi osvojil naslov švicarskega državnega prvaka v sezonah 1988/89, 1990/91, 1991/92 in 1996/97, v zadnjem delu kariere pa je igral tudi za klube HC Fribourg-Gottéron, HC Ambrì-Piotta, EHC Biel, EHC Olten in HC Ajoie. V obeh švicarskih ligah je skupno odigral preko tisoč prvenstvenih tekem.

Za švicarsko reprezentanco je nastopil na petih svetovnih prvenstvih, skupno pa odigral 116 reprezentančnih tekem.

V klubu SC Bern so upokojili njegov dres s številko 7.

Pregled kariere

|-
| SC Bern
| Švicarska 2. liga
| 82/83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska 2. liga
| 83/84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska 2. liga
| 84/85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska 2. liga
| 85/86
|
| 36
| 5
| 6
| 11
|
| 14
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 86/87
|
| 36
| 0
| 3
| 3
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 87/88
|
| 36
| 2
| 6
| 8
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 88/89
|
| 36
| 7
| 5
| 12
|
| 30
|
| 11
| 4
| 5
| 9
|
| 6
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 89/90
|
| 36
| 2
| 11
| 13
|
| 24
|
| 11
| 0
| 2
| 2
|
| 12
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 90/91
|
| 36
| 1
| 10
| 11
|
| 34
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 10
|-
| Švica
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 0
| 3
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 91/92
|
| 34
| 0
| 10
| 10
|
| 50
|
| 11
| 0
| 4
| 4
|
| 12
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 92/93
|
| 36
| 2
| 7
| 9
|
| 58
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 14
|-
| Švica
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 93/94
|
| 36
| 5
| 13
| 18
|
| 24
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|-
| Švica
| Svetovno prvenstvo B
| 94
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 94/95
|
| 35
| 5
| 15
| 20
|
| 30
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 95/96
|
| 35
| 2
| 5
| 7
|
| 28
|
| 11
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| SC Bern
| Evropska liga
| 96/97
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| 0
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 96/97
|
| 45
| 2
| 3
| 5
|
| 55
|
| 13
| 0
| 4
| 4
|
| 10
|-
| Švica
| Svetovno prvenstvo B
| 97
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| +5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Evropska liga
| 97/98
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| +5
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 97/98
|
| 40
| 4
| 15
| 19
|
| 32
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|-
| Švica
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 9
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 98/99
|
| 45
| 3
| 7
| 10
|
| 58
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 99/00
|
| 45
| 2
| 5
| 7
|
| 38
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 20
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 00/01
|
| 44
| 2
| 4
| 6
|
| 30
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 01/02
|
| 44
| 1
| 2
| 3
|
| 30
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 02/03
|
| 44
| 0
| 1
| 1
|
| 20
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 03/04
|
| 48
| 2
| 6
| 8
|
| 24
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| EHC Biel
| Švicarska 2. liga
| 04/05
|
| 31
| 2
| 10
| 12
|
| 20
|
| 12
| 0
| 5
| 5
|
| 6
|-
| EHC Olten
| Švicarska 2. liga
| 05/06
|
| 43
| 0
| 18
| 18
|
| 44
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| EHC Olten
| Švicarska 2. liga
| 06/07
|
| 39
| 1
| 4
| 5
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Ajoie
| Švicarska 2. liga
| 06/07
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| HC Ajoie
| Švicarska 2. liga
| 07/08
|
| 49
| 0
| 12
| 12
|
| 46
|
| 14
| 0
| 1
| 1
|
| 20
|-
| HC Ajoie
| Švicarska 2. liga
| 08/09
|
| 41
| 2
| 7
| 9
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Ajoie
| Švicarska 2. liga
| 09/10
|
| 45
| 1
| 2
| 3
|
| 24
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|-
| HC Ajoie
| Švicarska 2. liga
| 10/11
|
| 44
| 0
| 6
| 6
|
| 97
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1093
| bgcolor="#7FFF00" | 55
| bgcolor="#7FFF00" | 203
| bgcolor="#7FFF00" | 258
| bgcolor="#7FFF00" | +8
| bgcolor="#7FFF00" | 994
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 171
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 152
|}

Glej tudi
 Seznam švicarskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Švicarski hokejisti
Švicarski hokejski reprezentanti
Hokejisti SC Bern
Hokejisti HC Fribourg-Gottéron
Hokejisti HC Ambrì-Piotta
Hokejisti EHC Biel
Hokejisti EHC Olten
Hokejisti HC Ajoie
Hokejisti z upokojenimi številkami